Ciledug kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ciledug, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Ciledug, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar